La locuzione World's Finest si riferisce in generale a diversi media prodotti o collegati a DC Comics, che di solito includono l'alleanza tra Superman e Batman.

 World's Finest Comics – serie a fumetti
 Worlds' Finest – nuova versione del suddetto titolo, iniziata nel 2012
 World's Finest Team – gruppo di supereroi
 World's Finest – film del 2004
 I migliori del mondo – episodio in tre parti di Superman
 World's Finest Chocolate – azienda produttrice di cioccolato